Resident Evil – seria gier komputerowych oraz filmów
 Resident Evil – gra komputerowa z 1996 roku
 Resident Evil – film z 2002 roku